Газиводе может означать:

 Газиводе — водохранилище.
 ГЭС «Газиводе» — гидроэлектростанция.
  — село.